Tutto in un giorno – programma televisivo italiano trasmesso dal 2001 al 2002
Tutto in un giorno (En los márgenes) – film del 2022 diretto da Juan Diego Botto
Tutto in un giorno – singolo di MadMan (feat. Gemitaiz) proveniente dall'album Doppelganger